Три медресе построенные внуком Тамерлана — правителем и учёным-астрономом Улугбеком:

Медресе в Бухаре — построено в 1417 году;
Медресе в Самарканде — построено в 1417—1420 годах;
Медресе в Гиждуване — построено в 1437 году.